Силла:
 Силла (; 57 до н. э. — 935 н. э.) — раннефеодальное корейское государство.
 Силла — язык царства Силла.
 Силла — остров в регионе Согн-ог-Фьюране, Норвегия.
 Силла — деревня в Эстонии, уезд Пярнумаа.
 Силла — деревня в Эстонии, уезд Сааремаа.
 Силла — деревня в Эстонии, уезд Ляэнемаа.
 Силлы — сборник сатирических поэм греческого философа-скептика Тимона из Флиунта.

 Фамилия
 Силла, Алиа (род. 1988) — гвинейский футболист, нападающий кыргызского клуба «Алай».
 Силла, Арман-Маршалл (род. 1994) — белорусский тхэквондист, чемпион Европы.
 Силла, Вирджини — французская кинопродюсер и режиссёр.
 Силла, Жак Юг (Sylla; 1946—2009) — малагасийский политический деятель, премьер-министр Мадагаскара (2002—2007).
 Силла, Идрисса (Sylla; род. 1990) — гвинейский футболист.
 Силла, Иссиага (род. 1994) — гвинейский футболист, защитник французской «Тулузы» и сборной Гвинеи.
 Силла, Карин (род. 1965) — французская актриса, режиссёр и модель.
 Силла, Мамаду (род. 1994) — сенегальский футболист, нападающий «Эспаньола».
 Силла, Мириам (род. 1995) — итальянская волейболистка.
 Силла, Мохаммед (род. 1977) — гвинейский футболист.
 Силла, Морсире (1948—2005) — гвинейский футболист.
 Силла, Сулейман (род. 1942) — гвинейский футболист.
 Силла, Умар (Sylla; 1988—2015) — франко-сенегальский футболист.
 Силла, Хади (Sylla; 1963—2013) — сенегальская писательница.
 Силла, Хорст (Sylla; род. 1933) — военный деятель ГДР.
 Силла, Эбрима Эбу (Sillah; род. 1980) — гамбийский футболист, полузащитник.
 Силла, Якуба (род. 1990) — малийский футболист, опорный полузащитник французского клуба «Ренн» и сборной Мали.

См. также 
 Сила (значения)